Украинско-шведские отношения — двусторонние отношения между Украиной и Швецией, имеющие долгую и сложную историю, которая отмечена многочисленными историческими фактами. Швеция установила связи с Украиной, как и Украина со Швецией: страны обменялись верительными грамотами.

Политическое партнерство 
Дипломатические отношения Швеции и Украины были установлены после провозглашения независимости Украины в 1991 года. Швеция первой среди стран Северной Европы признала государственную независимость Украины. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 13 января 1992 года. В сентябре 1992 года начало свою деятельность посольство Королевства Швеция на Украине, в Киеве. 31 мая 1994 года начата деятельность дипломатического представительства Украины в Стокгольме, возглавляемого по совместительству послом Украины в Финляндской Республике. 11 февраля 1999 года верительные грамоты первого посла Украины с резиденцией в Стокгольме королю Швеции Карлу XVI Густаву вручил А. С. Слипченко. С апреля 2003 года до июля 2004 года послом Украины в Швеции был Л. А. Кожара, с февраля 2007 года до мая 2008 года — А. Г. Пономаренко, с сентября 2008 года до декабря 2011 года — Е. П. Перебийнис, с января 2012 года — В. А. Степанов.

Украина принадлежит к приоритетам внешней политики Швеции в Восточной Европе. Важную роль играет реализация предложенной ею совместно с Республикой Польша инициативы «Восточное партнерство». Швеция поддерживает стремление государственной власти Украины вступить в Европейский Союз.

Города-побратимы 
 Киев и Стокгольм (с 24 марта 1999 г.),
 Луганск и Вансбро,
 Хмельницкий и Крамфорс.

Примечания

Источники 
 Научное общество имени Шевченко, «Энциклопедия украиноведения», том 10 (переиздание на Украине), Львов — 2000 г. ISBN 5-7707-4048-5;
 Научное общество имени Шевченко, «Энциклопедия украиноведения», том 1 (переиздание на Украине), Львов — 1993 г. ISBN 5-7707-4049-3.
 Наливайко Дмитрий Сергеевич, «Казацкая христианская республика» (Запорожская Сечь в западноевропейских литературных источниках), изд. «Днепр» («Основы»), м. Киев, 1992 г. — 495 с. ISBN 5-308-01377-2
 стр. 263—268 (глава «Швеция»), «Этика деловых отношений» (учебное пособие — Министерство образования и науки Украины), Палеха Ю. И., рецензенты — доктор философских наук профессор Герасимчук А. А. (Польша) и доктор политических наук профессор Онищенко И. Г. (Украина), вид. «Кондор», г. Киев, 2008 г. — 356 с. ISBN 978-966-351-061-3
 с. 212—219, «Все страны мира» (энциклопедический справочник), Семей И. А., Пименова Т. М., изд. «Вече» (www.veche.ru), г. Москва, 2004 г. — 624 с. ISBN 5-9533-0316-5
 «Sveriges Historia», koncentrerad upsslagsbok (fakta•artal•kartor•tabeller), av Jan Melin, Alf W. Johansson, Susanna Hedenborg, «Rab’en Rrisma», 1997 ISBN 5-7777-0164-7 (швед.); «История Швеции» (национальная история), Ян Мелин Альф В. Юханссон, Сюзанна Хеденборг, изд. «Весь мир» (пер. со швед.), г. Москва, 2002 г. — 400 с. ISBN 5-7777-0164-7 (рус.)
 Грушевский Михаил Сергеевич, «Очерк истории Киевской земли» (репринтом — 1891 г., Кіевъ), изд. «Советский писатель», м. Киев, 1988 г.
 Грушевский Михаил Сергеевич, «История Украины-Руси» (репринтом Львов-Киев, 1905—1936 гг.), 1-11 томах (двадцати книгах), изд. «Научная мысль», м. Киев, 1991—1998 гг.
 Яворницкий Дмитрий Иванович, «История запорожских казаков» (Памятники исторической мысли Украины), том 1-3 (репринтом трех томов из четырех от 1897 г. СПБ), изд. «Научная мысль» («Мир»), м. Киев (1990—1991 г.); м. Львов (1990—1992 г.).
 «Реестр войска Запорожского 1649 года» (транслитерация текста), гол. сост. Тодийчук А. В. (научное издание), м. Киев, изд. «Научная мысль», 1995 г. — 592 с. ISBN 5-12-002042-9
 Археографическая комиссия Российской империи, «Архив Юго-Западной России», 1908 г. (Молчановский Н.). (рус.)

Ссылки 
 Svensk-Ukrainska Vanskapsforeningen (швед.)
 Украина-Швеция
 Украинско-шведский диалог: обсуждены концептуальные вопросы решения трудовых споров
 Официальный сайт посольства Украины в Швеции
 Официальный сайт посольства Швеции на Украине

Швеция
Украина